Pitt har flera betydelser:

Pitt (ö), en ö som tillhör Nya Zeeland
University of Pittsburgh

Efternamn
 Andrew Pitt (född 1976), australisk roadracingförare
 Ann Pitt (1720–1799), brittisk skådespelare
Brad Pitt (född 1963), amerikansk skådespelare
 Dirk Pitt , fiktiv gestalt
Ingrid Pitt (1937–2010), brittisk skådespelare
 Michael Pitt (född 1981), amerikansk skådespelare och sångare
Thomas Pitt (1653–1726), brittisk köpman
William Pitt den äldre (1708–1778), brittisk premiärminister
William Pitt den yngre (1759–1806), brittisk premiärminister

Se även
ZaSu Pitts

Engelska efternamn